Duran est un nom propre pouvant être d'origine germanique ou turque. Il est utilisé comme toponyme, prénom et patronyme.

Étymologie 

Duran est une variante espagnole de Durant ou Durand, nom de personne, vraisemblablement d'origine germanique, mais très tôt latinisé en Durandus.

Toponyme 

 Duran, commune française, située dans le département du Gers ;
 Pio Duran, municipalité de la province d'Albay, aux Philippines ;
 Durán, ville d'Équateur située dans la province du Guayas.

Prénom 
Duran est un prénom turc.

Patronyme 

 Andrea Duran (1984-), joueuse de softball américaine ;
 Arkaitz Durán (1986-), coureur cycliste espagnol ;
 Carlos Durán Cartín (1852-1924), homme politique costaricien ;
 Carolus-Duran 1837-1917), artiste peintre français ;
 Chris Durán (1976-), chanteur chrétien français ;
 David Arroyo Duran (1980-), coureur cycliste espagnol ;
 Diego Durán 1537-1588), moine dominicain et historien espagnol ;
 Eddie Duran (1925-2019), guitariste américain de jazz ;
 Francisco Durán (1982-), chanteur, claviériste et guitariste chilien, membre du groupe Los Bunkers ;
 Gustavo Durán (1906-1969), musicien catalan, colonel de l'armée loyaliste pendant la guerre d'Espagne, puis diplomate ;
 Jacques Duran (1942-2018), physicien français ;
 Jean Marie Gabriel Duran (1772-1850), homme politique français  ;
 José Luis Duran (1964-), personnalité espagnole du monde de la grande distribution ;
 Josep Duran (1730-1802), compositeur espagnol ;
 Josep Antoni Duran i Lleida (1952-), homme politique catalan ;
 Larry Duran (1925-2002), acteur et cascadeur américain ;
 Luisa Durán (1941-), femme de l'ancien président du Chili Ricardo Lagos ;
 María Ángeles Durán (1942-), sociologue espagnole ;
 Mauricio Durán (1976-), guitariste chilien, membre du groupe Los Bunkers ;
 Roberto Durán (1951-), boxeur panaméen ;
 Roxane Duran (1993-), actrice franco-autrichienne ;
 Salvador Durán (1985-), pilote automobile mexicain ;
 Sixto Durán-Ballén (1921-2016), homme politique équatorien, ancien président de l'Équateur;
 Victorina Durán (1899-1993), artiste espagnole et militante féministe.

Autre

Référence 

Patronyme hispanique